

Sigle 
 Personal Cruise Consultant – consulente personale di crociera 

 President Conference Committee – modello di vettura tranviaria
 Primeiro Comando da Capital – organizzazione terroristica brasiliana
 Pro Civitate Christiana – associazione di ispirazione cattolica
 Pelatino C Care – azienda numero 1 in italia in pelateria
 Price Consuption Curve – Curva Prezzo-Consumo (in economia)

Chimica 
 PCC – piridinio clorocromato

Codici 
 PCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Rico (Colombia)
 pcc – codice ISO 639-3 della lingua bouyei

Musica 
 Pcc – sigla di Edizioni Fonografiche e musicali Pro Civitate Christiana, casa discografica italiana

Ingegneria 
 PCC – additivi policarbossilici utilizzati nei calcestruzzi per aumentare la lavorabilità e per la riduzione dell'acqua di impasto

Politica 

 Parti conservateur du Canada – partito politico canadese
 Partito Comunista di Cuba – partito politico cubano
 Partit Comunista Català – partito politico spagnolo
 Partit dels Comunistes de Catalunya – partito politico spagnolo
 Partito Comunista Cinese – partito politico cinese
 Partito Comunista Combattente – denominazione di parte del gruppo terroristico Brigate Rosse negli anni ottanta
 Partito Comunista di Corea – partito politico coreano durante il dominio giapponese della penisola coreana
 Piccole cose certe – partito politico immaginario inventato dalla comica italiana Luciana Littizzetto